Кратер Груйтуйзен () — небольшой ударный кратер в месте соединения Океана Бурь и Моря Дождей на видимой стороне Луны. Название присвоено в честь баварского врача и астронома Франца фон Груйтуйзена (1774—1852) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г.

Описание кратера 
Ближайшими соседями кратера являются кратер Меран на севере-северо-западе, кратеры Гершель К. и Хейс на востоке, кратер Делиль на юго-востоке и кратер Ангстрем на юго-западе. На западе от кратера располагается Океан Бурь, на севере пики Груйтуйзен-Гамма и Груйтуйзен-Дельта, на востоке Море Дождей, на юге гряда Бачера и горы Харбингер. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 15 км, глубина 1,87 км.

Горы Груйтуйзен-Гамма и Груйтуйзен-Дельта имеют неофициальное название "Купола Груйтуйзена" и являются целью исследования НАСА предположительно в 2025 году.

Кратер имеет полигональную форму с острой кромкой вала, практически не разрушен. Внутренний склон вала гладкий с осыпями пород у подножия. Высота вала над окружающей местностью составляет 560 м. Дно чаши кратера сравнительно ровное, без приметных структур. На северо-западе от кратера расположено скопление маленьких кратеров, предположительно образованных одним телом распавшимся на обломки перед импактом.

Город Груйтуйзена никак не  связан с кратером Груйтуйзен и Куполами Груйтуйзена, которые находятся на значительном расстоянии от первого.

Сателлитные кратеры 

 Сателлитный кратер Груйтуйзен K является концентрическим кратером.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны. 
 Снимки кратера с борта Аполлона-15. 
 Кратер Груйтуйзен на карте LAC-23. 
 Селенологическая карта окрестностей кратера. 
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982. 

Кратеры Луны